Fantasy:

 Fantasy — британская рок-группа.
 Fantasy — российская поп-группа.
 Фэнтези — вид фантастической литературы.
 Fantasy — никнейм Чон Мён Хун, корейского профессионального игрока в Starcraft.
 Фэнтези-футбол — игра.
 Fantasy %26 Science Fiction — один из старейших американских жанровых журналов посвящённый фэнтези и научной фантастике.
 Fantasy — книжная серия издательства Северо-Запад.
 Fantasy — сингл японской группы Alice Nine.
 Fantasy — песня, написанная американской певицей Мэрайей Кэри и Дэйвом Холлом.
 Fantasy Records — звукозаписывающая компания, созданная братьями Максом и Солом Вайссами .
 Fantasy Ride — третий студийный альбом американской певицы Сиары.
 Fantasy: Mariah Carey at Madison Square Garden — четвёртый DVD/video релиз американской поп/R&B певицы Мэрайи Кэри.

См. также 
 Фантазия (значения)